Woodstock Express (Cedar Point), een kinderachtbaan in Cedar Point
 Woodstock Express (Carowinds), een houten achtbaan in Carowinds
 Woodstock Express (Kings Island), een houten achtbaan in Kings Island